Isla de Aguada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Aguada (ort), Campeche, Carmen, 
 Isla Aguada (ö), Campeche, 

Robotskapade Mexikoförgreningar